Шатийо́н-сюр-Эндр () — кантон во Франции, находится в регионе Центр. Департамент кантона — Эндр. Входит в состав округа Шатору.

Код INSEE кантона — 3608. Всего в кантон Шатийон-сюр-Эндр входят 10 коммун, из них главной коммуной является Шатийон-сюр-Эндр.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 6 526 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Шатийон-сюр-Эндр
 Население коммун департамента Эндр на сайте INSEE

Кантоны департамента Эндр